A 643-as jelzésű elővárosi autóbusz Bugyi és Ócsa között közlekedik.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||∫|| Bugyi, községházavégállomás||∫||11
|align=left|
|-
|1||∫|| Bugyi, Hatház utca||∫||10
|align=left|
|-
|2||∫|| Bugyi, dabasi útelágazás||∫||9
|align=left|
|-
|3||0|| Bugyi, Ipari Parkvonalközi végállomás||8||8
|align=left|
|-
|4||1|| Szűcs-Ráda tanya||colspan=2|7
|align=left|
|-
|5||2|| Czakó tanya||colspan=2|6
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Bugyi–Ócsa közigazgatási határa
|-
|6||3|| Bugyi sertéskombinát||colspan=2|5
|align=left|
|-
|7||4|| Felsőbabádi elágazás||colspan=2|4
|align=left|
|-
|8||5|| Selyem-rét||colspan=2|3
|align=left|
|-
|∫||∫|| Ócsa, városháza||colspan=2|2
|align=left|
|-
|∫||∫|| Ócsa, Katolikus templom||colspan=2|1
|align=left|
|-
|9||6|| Ócsa, vasútállomás||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|10||7|| Ócsa, Bolyai János Gimnáziumvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Ócsa autóbuszvonalai
Bugyi autóbuszvonalai